Centulle ist der Name folgender Personen:
 Centulle I. (Béarn) (819–866), französischer Adliger
 Centulle I. (Astarac) († nach 1230), französischer Adliger
 Centulle II. (Béarn) (905–940), französischer Adliger
 Centulle III. (Béarn) (984–1004), französischer Adliger
 Centulle III. (Bigorre) († 1178), französischer Adliger
 Centulle IV. (Béarn) (bl. 1022–1058), französischer Adliger
 Centulle V. (Béarn) (bl. 1058–1090), französischer Adliger
 Centulle VI. (Béarn) († 1134), französischer Adliger